Юрий Иванович Вьюнов (род. 23 июля 1947 года) — советский и российский военачальник. Заместитель начальника штаба — начальник оперативного отдела штаба Северо-Кавказского военного округа. Руководитель филиала ВНИИ МВД России по ЮФО. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Кандидат юридических наук (2001). Генерал-майор (1992).

Биография 
Вьюнов Юрий Иванович родился 23 июля 1947 года в городе Уссурийске Приморского края.

В 1973 году поступил и в 1977 окончил Криворожский горнорудный институт.

Образование 
 1977 году Криворожский горнорудный институт
 1976 году Военная академия имени М. В. Фрунзе с отличием.
 1978-1990 ВА ГШ

На воинской службе 
В 1977 году был призван в Вооружённые силы СССР. 

1982 году поступил в 1985 году окончил с отличием Военную академию имени М.В. Фрунзе.

После академии направлен для прохождения дальнейшей службы в Забайкальский военный округ.

На высших должностях 
По окончании Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил
1990 - 1995 годы заместитель начальника штаба – начальником оперативного управления штаба СКВО.

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации присвоено очередное воинское звание «генерал-майор».

С 1995 по 1996 годы руководил штабом Объединённой группировки войск коллективных миротворческих сил в Республике Таджикистан. 

1997-2010 годы возглавлял в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский отдел Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации (позднее его преобразовали в Филиал ВНИИ МВД России по Южному федеральному округу). 

До 2010 года Юрий Иванович возглавлял Филиал ВНИИ МВД России по ЮФО.

В отставке 
с 2010 года в запасе.
Живёт и работает в городе в Ростове-на-Дону.
С 2012 года Инспектор Группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Семья 
 жена
 дети

Знаки отличия 

 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени
 Орден «За военные заслуги» (Россия)
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль Суворова
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.
 Награждён именным оружием — пистолетом ПМ.
 Почётные грамоты и благодарности от Министра обороны РФ, Министра внутренних дел России, Комитета по безопасности Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
 Имеет награды других ведомств
 Иностранные награды.

См. также 
 СКВО

Примечания

Литература 
 
 
 Вьюнов Юрий Иванович. Влияние миграционных процессов на преступность в Южном федеральном округе : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 2001 173 c. РГБ ОД, 61:01-12/781-2

Ссылки 
 Детище генерала Вьюнова

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Члены КПСС
Персоналии:Ростовская область
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Криворожского национального университета